

Toponyme 

 Carlos Gomes, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Patronyme 

 Antônio Carlos Gomes (1836-1896), compositeur brésilien ;
 Carlos Alberto Gomes (1984-), footballeur brésilien ;
 Carlos Domingos Gomes Júnior (1949-), ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau ;
 Carlos António do Carmo Costa Gomes (1932-2005), footballeur portugais ;
 Carlos Gomes, homme politique santoméen.